Mistrzostwa Świata w Snookerze 1988 (ang. 1988 Embassy World Snooker Championship) - ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1987/1988, rozegrany w dniach 16 kwietnia - 2 maja 1988 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w finale pokonał Walijczyka Terry'ego Griffithsa 18–11, broniąc tym samym tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie.

Nagrody 

 Zwycięzca: £95 000
 II miejsce: £57 000
 Półfinalista: £28 000
 Ćwierćfinalista: £14 250
 Ostatnia 16: £7 125
 Ostatnia 32: £4 007,81
 Ostatnia 48: £3 117,19
 Ostatnia 64: £1 632,81

 Najwyższy break kwalifikacji: £2 375
 Najwyższy break fazy telewizyjnej: £9 500

 Łączna pula nagród: £475 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1988 w sporcie
1988 w Wielkiej Brytanii